

Cinema e televisione
Death Valley – film del 1927 diretto da Paul Powell
Death Valley - Una vacanza nell'estremo terrore (Death Valley) – film del 1982 diretto da Dick Richards
Death Valley (Mojave) – film del 2004 diretto da David Kebo e Rudi Liden
Death Valley – serie televisiva del 2011

Musica 
Death Valley – EP di LP del 2016

Toponimi 
Valle della Morte (Death Valley in lingua inglese) – Parco nazionale degli Stati Uniti situato tra California e Nevada